Borgtocht (civiel)
 Borgtocht (strafrecht)